

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Studzianki – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Zakrzówek
 Studzianki – kolonia w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Studzianki – część wsi Patoki w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa
 Studzianki – przysiółek wsi Mierzyn w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza
 Studzianki – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz
 Studzianki – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Sadkowice
 Studzianki – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Czerniewice
 Studzianki – część wsi Chronów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Nowy Wiśnicz
 Studzianki – część wsi Stańkowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna
 Studzianki – przysiółek wsi Podszkle w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec
 Studzianki – przysiółek wsi Orawka w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Jabłonka
 Studzianki – część wsi Zadroże w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Studzianki – część kolonii Kolonia Suska w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Studzianki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk
 Studzianki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Wasilków
 Studzianki – część wsi Oblęgór w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Studzianki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik
 Studzianki – przysiółek wsi Silpia Duża w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa

Wzgórze 
 Studzianki

Zobacz też 
 Nowe Studzianki, Rębiszewo-Studzianki, Studzianki Pancerne, Studzianki-Kolonia, przystanek kolejowy Studzianki Nowe
 Studzianka
 Studzienki